Во́лкова — жіноче прізвище російського походження, аналог чоловічого прізвища Волков.

 Волкова Аліна Іванівна ( 1930) — оперна співачка.
 Волкова Алла Вікторівна ( 1968) — російська футболістка, воротар. Виступала за збірну Росії. Учасниця чемпіонатів світу 1999 і 2003.
 Волкова Анна Федорівна (1800—1876) — російська жінка-хімік. Перша в світі жінка, яка отримала диплом хіміка (1870), перша в світі жінка, яка опублікувала наукову роботу з хімії, перша жінка — член Російського хімічного товариства.
 Волкова Валентина Олександрівна (1925—2004) — український викладач математики і фізики, автор книг та наукових праць з математики.
 Волкова Ірина Валеріївна ( 1982) — українська тележурналістка та телеведуча
 Волкова Ірина Леонідівна (нар. 25.08.1977) — російський кінорежисер.
 Волкова Катерина
 Волкова Клавдія Василівна ( 1909 —  1985) — російська радянська актриса, народний артист УРСР
 Волкова Любов Василівна — російська журналістка, правозахисник.
 Волкова Любов Григорівна (1927—2014) — начальниця установки Ново-Уфимського нафтопереробного заводу. Герой Соціалістичної Праці.
 Волкова Людмила Михайлівна ( 1927) — українська художниця тканин.
 Волкова Марія Сидорівна (1918—1997) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Волкова Надія Терентіївна (1920—1942) — зв'язкова секретаря Харківського обкому комсомолу України; Герой Радянського Союзу.
 Волкова Неоніла Дмитрівна ( 1941) — кандидат хімічних наук, доцент, відмінник освіти України
 Волкова Ніна Павлівна (1917—1993) — українська художниця.
 Волкова Олександра Миколаївна ( 1985) — російська акторка.
 Волкова Олександра Павлівна (1903—1994) — доярка племінного молочного радгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Волкова Оксана Олександрівна ( 1980) — українська футболістка. Дворазова чемпіонка України, дворазова володарка національного кубку.
 Волкова Олена Андріївна (1915—2013) — радянська і російська художниця українського походження, працювала в напрямку наївного мистецтва
 Волкова Ольга Володимирівна
 Волкова Римма Степанівна (1940—2021) — радянська і російська оперна співачка (колоратурне сопрано) та музичний педагог.
 Волкова Світлана Борисівна (1950—2020) — українська актриса театру і кіно, режисер. Заслужена артистка України.
 Волкова Тетяна Петрівна ( 1948) — доктор геологічних наук, професор
 Волкова Юлія Олегівна ( 1985) — російська співачка, солістка гурту «Тату»
 Волкова Юлія Олександрівна ( 1979) — українська і російська тхеквондистка.
 Черепаха-Волкова Любов Олександрівна ( 1964) — українська важкоатлетка-гирьовик. П'ятнадцятиразова чемпірнка світу. 21-разова чемпіонка України. Заслужений майстер спорту України.

Примітки 

Російські прізвища